Algie ist der Familienname folgender Personen:

 Deirdre Algie (* um 1950), südafrikanische Badmintonspielerin
 Ronald Algie (1888–1978), neuseeländischer Politiker, Jurist und Hochschullehrer

-algie als Wortbestandteil ist der medizinische Fachbegriff für Schmerz ( „Schmerz“). Bekannte Beispiele:
 Myalgie
 Neuralgie